

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Bernardo – L'Aquila

Lazio 
 Chiesa di San Bernardo alle Terme – Roma

Liguria 
 Chiesa di San Bernardo – Cabanne nel comune di Rezzoaglio 
 Chiesa di San Bernardo – Campomorone
 Chiesa di San Bernardo – Evigno nel comune di Diano Arentino
 Chiesa dei Santi Pietro e Bernardo alla Foce – Genova
 Chiesa di San Bernardo – Monteghirfo, frazione di Favale di Malvaro
 Chiesa di San Bernardo – Pigna
 Chiesa di San Bernado – Poggio Favaro-San Bernardo, frazione di Bogliasco
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario e San Bernardo – Sant'Olcese
 Chiesa di San Bernardo – Santo Stefano d'Aveto
 Chiesa di San Bernardo – Sassello
 Chiesa di San Bernardo – Savona
 Chiesa di San Bernardo – Stella
 Chiesa di San Bernardo – Tiglieto
 Chiesa di San Bernardo – Villa Faraldi

Lombardia 
 Chiesa di San Bernardo – Bianica, frazione di Tavernola Bergamasca
 Chiesa di San Bernardo – Bernate, frazione di Casnate con Bernate
 Chiesa di San Bernardo – Brescia
 Chiesa di San Bernardo – Castel Rozzone
 Chiesa di San Bernardo – Lierna
 Chiesa di Santa Maria della Clemenza e San Bernardo – Lodi
 Chiesa di San Bernardo di Milano, non più esistente
 Chiesa di San Bernardo – Montinelle, frazione di Manerba del Garda
 Chiesa di San Bernardo da Mentone – Nasolino, frazione di Oltressenda Alta
 Chiesa di San Bernardo – Provaglio d'Iseo
 Chiesa di San Bernardo – Vigevano
 Chiesa di San Bernardo – Roncola

Piemonte 
 Chiesa di San Bernardo – Lamporo
 Chiesa di San Bernardo delle Forche – Mondovì
 Chiesa di San Bernardo – Prato Sesia
 Chiesa di San Bernardo – Tarantasca
 Chiesa di San Bernardo – Vercelli

Toscana 
 Chiesa di San Bernardo – Arezzo
 Chiesa di San Bernardo – Castagneto Carducci

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Bernardo – Bresimo

Svizzera 
 Chiesa di San Bernardo – Monte Carasso
 Chiesa di San Bernardo – Orselina
 Chiesa di San Bernardo – Prada, frazione del comune di Poschiavo
 Chiesa di San Bernardo – Rossa

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bernardino
 Cappella di San Bernardo